Conejera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Illa des Conills, ö, Balearerna, 
 Illa de sa Conillera, ö, Balearerna, Illes Balears, 

Robotskapade Spanienförgreningar